Bergleder ist

 die synonyme Bezeichnung des Arschleders
 die Bezeichnung einer Mineral-Varietät entweder des Aktinolith oder des Tremolit